Okręty US Navy o nazwie USS "Commodore":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem. Został zbudowany w 1863.
 Drugi  został zbudowany w 1875.
 Trzeci  był jednostką pomocniczą. W służbie US Navy w latach 1917-19.
 Czwarty  był jednostką szkolną.

Commodore